Безпалюк Анатолій Сергійович ( 1986, Климівка) — українець, автор книги «Гра в довгу», 2023 р., видавництво «Брайт Букс». Управлінець, громадський діяч, фахівець із міжнародного проєктного менеджменту, мотиваційний спікер.

Життєпис 

2003—2008 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Диплом за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів». Кваліфікація інженер-будівельник-технолог.

2006—2008 | Президент студентського самоврядування університету та член вченої ради.

2007—2008 | Слухач постійно діючого тематичного семінару «Моя майбутня професія — служити народові України» за навчальною програмою для кадрового резерву на державну службу в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2009—2012 | Директор ДУ «Обласний молодіжний центр праці» при відділі у справах сім'ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації

201З—2016 | Директор КУ «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради.

2016—2019 | Радник Програми «U-LEAD with Europe», Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ (GmbH).

2020—2023 | Проектний координатор Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ (GmbH).

Координатор пілотного Шведсько-Українського проєкту Beetroot Academy в Полтаві у 2014 році. Координатор та ментор програми «Молодь змінить Україну. Полтавщина»

Пройшов тижневий курс з міжнародного маркетингу у Німецькій академії управління і економіки. Ганновер, 2013 рік.

Пройшов курс кандидата в депутати місцевої ради по мажоритарному округу, Школи депутатів місцевих рад Інституту Політичної освіти та БФ Богдана Гаврилишина. 2014—2015 роки.

Вивчення досвіду Німеччини по забезпеченню громадським транспортом населення, розвитку інфраструктури, безпека руху тощо який відбувся в рамках навчальної поїздки разом з представниками об'єднаних громад за підтримки Програми U-LEAD з Європою. 2019 рік.

Вивчення досвіду Польщі щодо впровадження освітньої реформи який відбувся в рамках навчальної поїздки разом з представниками об'єднаних громад за підтримки Програми U-LEAD з Європою. 2017 рік.

Пройшов навчальний курс «Тренінг для тренерів» організований компанією «DT&C». 2021 рік

Пройшов курси та отримав сертифікати про навчання з індивідуальної аптечки (IFAK) і безпечного підходу в польових умовах (SSAFE). Організовано МОМ. 2022 рік.

Пройшов навчальний курс «Управління проектами» організований компанією «DT&C». 2022 рік

Бібліографія 

«Гра в довгу», 2023 р., видавництво «Брай». Книжка про те, як віднайти свою стихію, балансувати з компромісами, «горіти» улюбленою справою, експериментувати, досліджувати, а також як мріяти й отримувати, прагнути та досягати. Буде цікава тим, хто шукає себе або воліє розпочати все спочатку, хто усвідомлює, що таки є порох у порохівницях, і жадає не раз здивувати світ.

Нагороди 

Подяка Прем'єр-міністра України за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність та популяризацію молодіжного руху в Україні. 2015 рік.

Диплом з нагрудним знаком Лауреата Премії Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики та низкою подяк від місцевих органів влади. 2012 рік.

Особисте життя 

Одружений. Має сина.

Примітки

Посилання 

 
 
 

Уродженці Карлівського району
Українські письменники
Мотиваційні письменники
Підприємці України XXI століття
Українські громадські діячі